Das Samarkand Challenger 2011 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 13. August 2011 in Samarqand stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Samarqand